«Альтамира» () — испанский биографический драматический фильм 2016 года с Антонио Бандерасом в главной роли. Это первая работа режиссёра Хью Хадсона после картины «Я мечтала об Африке» 2000 года и его последний фильм перед его смертью 10 февраля 2023 года.

Сюжет 
Марселино Санс де Саутуола (Антонио Бандерас) — испанский юрист и археолог-любитель вместе со своей девятилетней дочерью Марией отправляется исследовать находящуюся на принадлежащей его семье земле пещеру. Мария впервые в истории обнаруживает наскальные рисунки эпохи каменного века. Саутуола заявляет о находке миру; ему приходится столкнуться с насмешками со стороны научного сообщества и гневом церкви, не признающей ничего, что расходится со Священным писанием. Только после смерти Саутуолы его имя было очищено, а пещера Альтамира внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ролях 
 Антонио Бандерас — Марселино Санс де Саутуола
 Гольшифте Фарахани — Кончита
 Аллегра Аллен — Мария Саутола
 Ирена Эсколар — взрослая Мария
 Клеман Сибони — Эмиль Картальяк
 Генри Гудмен — де Лос Риос
 Пьер Нине — Пол Ратьер
 Руперт Эверетт — Монсиньор 
 Хавиви Хиль Валье — Арле
 Николас Фаррелл — Виланова
 Луис Солер — Меро 
 Табата Сересо — Паси
 Кэти Петерсон — Каролина
 Мэриам Д’Або — Элена
 Кике Гуаса — король Альфонсо XII
 Тристан Ульоа — Анри Брёйль

Саундтрек 
Музыку к фильму написали британский рок-музыкант Марк Нопфлер и шотландская перкуссионистка и композитор Эвелин Гленни.

Отзывы 
У фильма 57% положительных отзывов на сайте Metacritic. Джонатан Холланд из ведущего американского издания The Hollywood Reporter назвал фильм «живописным, но обычным», добавив, что «немного вау-фактора вы ощущаете, когда видите картину „Альтамира“, в которой главную роль исполнил Антонио Бандерас, а режиссёром выступил Хью Хадсон, и в которой описываются события, играющие важную роль в великой научной революции Дарвина, но которая, в итоге, сводится к красивой, но прозаичной драме, где всё происходит именно так, как и ожидалось».

Примечания

Ссылки 

 Altamira the Internet Movie Database

Фильмы Испании 2016 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Исторические фильмы Испании
Фильмы-драмы Испании
Фильмы Хью Хадсона
Фильмы об археологах
Фильмы на английском языке
Фильмы на испанском языке